L'édition 2006 du championnat du monde de roller in line hockey est la  organisée par la Fédération internationale de roller sport.

Elle et s'est déroulé, du 17 au 22 juillet, au Taylor Sportsplex à Détroit dans l'état du Michigan aux États-Unis.

Phases préliminaires

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phases finales

Bilan

Références 
Article sur le site de la FIRS
Sports123.com

2006
Roller in line hockey
Roller in line hockey 2006
Événement sportif à Détroit (Michigan)
Sport aux États-Unis en 2006